Bächlein (Dim. v. Bach) ist Name oder -bestandteil:

 Bächlein (Mitwitz), Gemeindeteil von Mitwitz
 Das Bächlein, Lied

Gewässer:
 Teufels-Bächlein
 Ebener Bächlein
 Sprenger Bächlein

Siehe auch:
 -bächlein
 Bächle
 Bach (Begriffsklärung)